Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Gałanin – radziecki wojskowy
 Pawieł Gałanin – radziecki polityk